Германия принимала участие в конкурсе песни Евровидении 2012. Участник для этого шоу был выбран в результате национального отбора — «Unser Star für Baku», который был организован совместно телевещательными компаниями ARD, NDR и ProSieben.

Отборы

Шоу № 1 — 12 января 2012

Шоу № 2 — 19 января 2012

Шоу № 3 — 26 января 2012

Шоу № 4 — 2 февраля 2012

Шоу № 5 — 6 февраля 2012

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

На Евровидении 
В результате отбора Германию на Евровидении 2012 представлял Роман Лоб с песней Standing Still. В финале конкурса, состоявшемся 26 мая, Роман Лоб набрал 110 баллов, что позволило ему занять 8 место.

Ссылки 
 Официальный сайт отборочного конкурса Unser Star für Baku 

Страны на «Евровидении-2012»